Gajić kan syfta på följande:
 Gajić (ort), en ort i Kroatien
 Milovan R. Gajić, en botaniker (1972–)